W51 (боеголовка) — американская ядерная боеголовка.
 W51 (молекулярное облако) — облако молекулярного водорода, расположенное в 17000 световых лет от Земли.
 W51 (машина) — немецкая машина для формования союзок.